Besa Cane est une violoniste albanaise.

Elle a commencé l'étude du violon à l'âge de cinq ans avec sa mère, puis avec le professeur Gjerj Mehilli. A sept ans, elle se produisait sur scène, avec un orchestre. Après avoir étudié à Tirana (diplômée en 2003), elle est venue se perfectionner au Conservatoire de Paris, dans la classe d'Ami Flammer et de Frédéric Laroque. Elle a remporté plusieurs prix de musique en Albanie :  et prix d'interprétation lors du Concours de Violon J.S. Bach à Tirana, en 2000.

Elle fait partie du Trio Métabole, formé en 2007 à Paris avec Julien Lazignac et Matthieu Stefanelli. Ensemble, ils enregistrent en 2008 un disque consacré aux compositeurs albanais du  et du  et se produisent en novembre 2009 à la salle Pleyel.

Notes et références

Liens externes 

Violoniste classique
Musicienne albanaise